Язон (, „лекуващия“; Jason) може да се отнася за:

 Язон, мъжко име
 Язон (върховен свещеник), върховен свещеник в Йерусалим 175 пр.н.е.
 Язон от Тарс, Светия
 Язон, герой от древногръцката митология
 Язон Ферейски, тиран на Фере, в Тесалия 4 век пр.н.е.
 Язон от Кирена, еврейски историк, 2 век пр.н.е.
 Язон от Низа, стоик философ, 1 век пр.н.е.
 Язон от Аргос, историк, 2 век пр.н.е.
 Язон от Византия, гръцки поет
 Язон (сателит), американски наблюдателен сателит на земята
 (6063) Язон, близко до земята астероид от тип Аполон